== Новые предприятия ==

 В апреле 2019 года ООО «Талко Кемикал» начало производство химической продукции, такой как фторированный алюминий, криолит и коагулянт, по ранее усовершенствованному плану.

 В Спитаменском районе Согдийской области ЗАО «Норд Азия Металл» запустило предприятие по производству металлических профильных труб круглого и прямоугольного сечения мощностью 60 тыс. тонн продукции в год на современных технологических линиях.

 В сентябре 2017 года в Гиссаре было запущено новое предприятие по производству круглых и квадратных металлических профильных труб ООО «Таджикское трубнопрофильное производство».

 14 февраля 2018 года в Душанбе началась сборка и сборка пассажирского автобуса марки «Акия», а 19 марта 2019 года была сдана вторая очередь. Производство пассажирских автобусов Akiya организовано таджикско-турецким СП «Akiya Avesto Automatic Industry» на базе ГУП «Монтаж электромобилей (троллейбусов)» в г. Душанбе с годовой производственной мощностью от 250 до 300 автобусов.

В настоящее время цена одного автобуса AKIA, произведенного в Таджикистане, составляет 132 тысячи евро.

 31 марта 2019 года в промышленной зоне города Гулистон Согдийской области введено в эксплуатацию Общество с ограниченной ответственностью «Махмуд и Компания». Компания в основном производит фурнитуру для строительства различных зданий и сооружений, особенно многоэтажных. Производственная мощность ООО «Махмуд и Компания» - до 50 тысяч тонн продукции в год. Около 30 процентов сырья импортируется, остальное по контракту - из Республики Казахстан.

 Первая очередь ЗАО «Агротехсервис» в Гиссаре в мае 2018 года и вторая очередь в сентябре 2018 года официально сданы в эксплуатацию при участии Лидера нации, Президента Эмомали Рахмона и Президента Беларуси Александра Лукашенко . тракторы и техника за счет импорта запчастей. За 11 месяцев 2019 года собрано 103 трактора «Беларусь 82.1» и «Беларусь 80Х», 38 мини-погрузчиков и 36 прицепов. Годовая производственная мощность предприятия составляет 1700 единиц тракторов и сельхозтехники.

В настоящее время машиностроительная промышленность добивается значительных успехов в обработке черных и цветных металлов и производстве промышленных взрывчатых веществ. В частности, деятельность предприятия по производству труб и металлических профилей - ЗАО «Норд Азия Метал» , ООО «Таджикские трубы и профили» г. Гиссар, предприятия по производству алюминиевых профилей - ООО «Тайпроф» СЭЗ » Сугд », ООО «Охангудози Точикистон» Рудакинского района и новые предприятия по производству промышленных взрывчатых веществ - ООО СП «Модерн» и ООО «Колорит технологии» значительны, и доля продукции этих предприятий в объеме производства постепенно увеличивается. увеличивается.  .

Машиностроительные предприятия Республики Таджикистан

Ссылки

Примечание 

Машиностроительные предприятия Таджикистана